Transit kan syfta på: 

 Transit (navigation) – ett tidigare satellitbaserat positionsbestämningssystem som byggde på dopplerteknik
 Astronomisk transit – en händelse där två himlakroppar passerar varandra från en viss punkt
 Ford Transit – en bilmodell
 Transit (radioprogram) – ett radioprogram för ungdomar om resor som tidigare sändes i SR P3
 Transit (album)  – ett album från 1992 med en norska gruppen DumDum Boys
 Transit (2012) – en amerikansk film från 2012
 Transit (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Tranzit – låt av den albanska sångerskan Aurela Gaçe
 Transiteringen – genomresa av tyska soldater på permission med järnväg genom Sverige under andra världskriget, se permittenttrafiken
 Transiteringen – varor transporteras genom ett eller flera länder utan att betala tull och skatt, se TIR